Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023 (спонсорское наименование: ) будет проводиться в городе Оттава (Канада) c 1 по 9 апреля 2023 года.

В чемпионате будут принимать участие 13 национальных сборных команд.

Официальный хештег чемпионата: #WMCC2023.

Квалификация

Составы команд

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды

Примечания

Ссылки 
  на сайте Всемирной федерации кёрлинга

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023

2023
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Оттаве
Апрель 2023 года
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 2023 году